Dudua est un lieu pouvant désigner :

Toponyme 
Dudua, ancienne ville de la Galatie, selon Ptolémée ;
Dudua, village de la tribu des Galibhangwa, originaires de Daloa (Côte d'Ivoire).

Références